Numele de Radio Moldova poate să însemne:

 Radio Moldova, postul public din Republica Moldova. 
 Radio Moldova de la Iași, a cărui emisie a început pe 2 noiembrie 1941.